Леони́д Алексе́евич Ско́тников (26 марта 1951, Калинин, СССР) — российский юрист и дипломат, судья Международного суда ООН.

Биография 
Окончил МГИМО МИД РФ в 1974 году. Владеет английским и французским языками.
 
Основную часть карьеры работал в правовой службе Министерства иностранных дел СССР и Российской Федерации.
 1991 — 1992 г. — Директор Правового департамента МИД России.
 18 марта 1992 — 17 апреля 1998 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Нидерландах.
 1998 — 2001 гг. — Директор Правового департамента МИД России, член Коллегии МИД России.
 31 июля 2001 — 26 декабря 2005 гг. — Постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
 6 февраля 2006 — 6 февраля 2015 гг. — Член Международного суда ООН.
 В настоящее время является судьей ad hoc в двух делах, рассматриваемых Международным Судом ООН.

Семья 
Женат. Имеет сына.

Награды 
Орден Дружбы (2002)

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (18 марта 1992)
 Чрезвычайный и полномочный посол (10 ноября 1995)

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Международного суда ООН

Публикации на английском языке 
 The Right of Self-Defence and the New Security Imperatives, In: International Affairs Vol. 9, 2004;
 Legal Limits of the Use of Force, In: International Affairs Vol. 11, 2003;
 Entering the XXI Century: Primacy of Law in International Relations In: International Affairs Vol. 12, 2000;
 Primacy of Law in Politics (Miverfasser), In: International Affairs Vol. 4, 1989.

Главы департаментов МИД России
Судьи Международного суда ООН
Юристы-международники
Юристы России
Послы Российской Федерации в Нидерландах
Постоянные представители Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве